Mistrovství světa ve florbale mužů 2020 bylo  mistrovství světa mužů pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Turnaj se konal od 3. do 11. prosince 2021, ve Finsku ve městě Helsinky. Bylo to potřetí, co Finsko pořádalo mistrovství světa mužů.  Původně se mělo mistrovství konat v prosinci 2020, ale kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 ve Finsku bylo odloženo o rok. Turnaj se tak částečně překrýval s mistrovstvím světa žen.

Devátý mistrovský titul získalo Švédsko po vítězství nad Finskem, vítězem předchozího mistrovství v Praze. Česko skončilo na třetím místě, poprvé od mistrovství v roce 2014.

Mistrovství bylo zároveň kvalifikací na Světové hry v roce 2022. Na hry mimo pořádajících Spojených států postoupilo pět nejlepších týmů a další nejlepší americký a asijsko-oceánský.

Kvalifikace 

Závěrečného turnaje se zúčastnilo 16 národních týmů. Finsko mělo účast jako pořádající země zajištěnou předem. Protože mistrovství bylo zároveň kvalifikací na Světové hry v roce 2022, které se konaly v americkém Birminghamu, IFF rozhodla o přímém nasazením reprezentací USA a Kanady.

O dalších devíti místech se rozhodlo ve třech evropských kvalifikacích, kterých se účastnilo 24 reprezentací. Pro evropské týmy tak byl vyhrazen dosud nejnižší počet míst, celkem 10. Evropské kvalifikace se konaly ve městech Frederikshavn v Dánsku, Poprad na Slovensku a Liepāja v Lotyšsku mezi 29. lednem a 2. únorem 2020. Z každé evropské kvalifikace postoupily tři týmy. Na kvalifikaci v Popradu hrála mimo evropských reprezentací i historicky první africká reprezentace Pobřeží slonoviny. Přes kvalifikaci poprvé neprošlo Estonsko.

O zbývající čtyři místa mělo bojovat osm zemí v asijsko-oceánské kvalifikaci, která se měla konat v Bangkoku v Thajsku od 2. do 7. března 2020. Kvůli pandemii covidu-19 v regionu byla kvalifikace zrušena. Na mistrovství se z rozhodnutí IFF kvalifikovaly týmy podle postavení ve světovém žebříčku, tedy Austrálie, Thajsko, Singapur a Japonsko.

V září 2021 svoji účast pro pokračující opatření proti šíření koronaviru zrušily reprezentace Austrálie a Japonska, a byly nahrazeny Estonskem a Filipínami.

Základní skupiny

Los 
Los turnaje proběhl 10. března 2020. 16 účastnických týmů bylo rozděleno do čtyř skupin (A, B, C a D). Do skupin A a B se losovalo mezi nejlepšími týmy v žebříčku IFF, do skupin C a D mezi ostatními.

Systém 
V základních skupinách spolu týmy hrály každý s každým. Za vítězství získaly dva body, za remízu jeden. Zápasy základních skupin se hrály od 3. do 6. prosince 2021.

První dva týmy ze skupin A a B postoupily přímo do čtvrtfinále play-off. Týmy na třetím a čtvrtém místě hrály s prvními dvěma týmy ze skupin C a D v předkole o postup do čtvrtfinále. Zbývající týmy skupin C a D hrály o 13. až 16. místo.

Legenda

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Play off

Pavouk

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Zápasy o umístění

5.–8. místo

Semifinále o 5.–8. místo

Zápas o 7. místo

Zápas o 5. místo

9.–12. místo

Semifinále o 9.–12. místo

Zápas o 11. místo

Zápas o 9. místo

13.–16. místo

Semifinále o 13.–16. místo

Zápas o 13. místo

Zápas o 15. místo

Konečné pořadí

All Star tým 
Členy All Star týmu se stali:

Brankář:  Lukáš Bauer

Obránci:  Juha Kivilehto,  Tobias Gustafsson

Centr:  Justus Kainulainen

Útočníci:  Marek Beneš,  Ville Lastikka

Síň slávy 
Na závěr mistrovství bylo přijato sedm členů do nově založené Síně slávy IFF. Mezi oceněnými byl jeden český zástupce, Radim Cepek.

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky  

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2020
Florbal v roce 2021
Florbal ve Finsku
Sportovní události v Helsinkách
Sport ve Finsku v roce 2021